La impremta col·lectiva de Can Batlló és un col·lectiu dins de l'ambit gràfic de la comunicació (on tracta l'autoedició, el disseny i impressió) que treballa amb sistemes tradicionals de reproducció gràfica propis. El seu objectiu es tractar de resoldre dins d'aquest espai les necessitats comunicatives de Can Batlló i dels moviments socials del barri i la ciutat de Barcelona. A més d'ocupar-se d'aquesta funció comunicativa és també un canal d'expressió creativa, d'investigació, de transmissió de coneixements i de reflexió al voltant de la comunicació social i política.

Espai 
Es troba a una gran nau al Carrer de la Constitució del barri de Sants. Es característic de l'espai els cartells que decoren les seves parets, les piles de pots de pintura, màquines tant que funcionen com que no i el remor de la gent que dona una volta i dels que hi treballan allà. "Aquí treballem amb les peces que tenim" explica el Joan, treballador de la impremta, mentre obre un calaix de fusta i assenyala unes lletres de plom (les lletres que mostrrava eren de la tipografia Futura, tot i que li faltasen accents i algunes majúscules). Tot i que aquesta manca de peces i material dificulta en part el procés de treball, alhora permet que l'enginy s'expandeixi i sortin coses interessants, per exemple, una alta treballadora anomenada Sele agafa una coma i alçant-la diu: "Ja tenim l'accent".

Referències 

Impremtes